WFU steht für:

 Wake Forest University: eine private Universität in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina  
 engl. withdrawn from use: Außerdienststellung von Luftfahrzeugen

Abkürzung